Příjmení Kvaček nosí více významných osobností:

 Milouš Kvaček (1933–2010) – český fotbalista, útočník a fotbalový trenér
 Radka Kvačková (* 1944) – česká novinářka
 Robert Kvaček (* 1932) – český historik
 Zlatko Kvaček (1937–2020) – český paleobotanik